Tenisowy turniej WTA Barclays Dubai Tennis Championships 2009 odbył się w dniach 15 lutego - 21 lutego w Dubaju położonym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 1 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2009 w tenisie ziemnym
2009